buitenhaven (havensoort), een type haven

Buitenhaven (Enkhuizen)
Brunnepe#De Buitenhaven
Buitenhaven (Maassluis)
Buitenhaven (Meppel)
Buitenhaven (Schiedam)
Buitenhaven (Veere)
Buitenhaven (Vlaardingen)
Buitenhaven (Vlissingen)

Zie ook 

 Binnenhaven (doorverwijspagina)